«Mozaika» — дебютный сольный альбом российского рэп-исполнителя Словетского, вышедший 8 июля 2012 года. В альбом вошла двадцать одна композиция.

В поддержку альбома были выпущены клипы на песни «С Ней», «Москва-Москва», «Барцуха», «Морячок», «Любитель». Также был снят видеоряд к неполной версии песни «Опечаленный», которая была представлена как промо Словетского к мероприятию «HHAS-12».

Список композиций

Принимали участие 
 Ноггано
 Banuma
 Тато (гр. «Три Кита»)
 Митя Северный (гр. «Константа»)
 Настя Попова
 Daffy (гр. «12 Пакетов»)

Над альбомом работали 

 Слова: Slovetskii (1-21), Ноггано (5), Banuma (7), Тато (9), Митя Северный (12), Настя Попова (15), Daffy (15, 20)

 Музыка: Ноггано (1, 4, 5, 8, 13, 20), Внешний Вальтер (2), Daffy (3, 19, 21), DLSound prod. (6), ЭфдиВадим (7, 15), Бродячий Цирк (9), DJ Nik-One (10),

Сведение: Daffy, Мастеринг: Лёня Джей, Оформление: Валерий Федаш, Фото: Виталий Кривцов (PHOTORAMA), Владислав Трошин
Музыка (продолжение): Смоки Мо (11, 14), SuddenBeatz (12, 16), Артём Исупов (17), Two Man Pro (18)

Рецензии 

— так Руслан Муннибаев заканчивает свою рецензию на Rap.ru.

Примечания

Ссылки 
 Рецензия на альбом Словетского «Mozaika». Руслан Муннибаев, Rap.Ru
 Slovetskii (Словетский). Раздел на официальном сайте «Gazgolder»

Хип-хоп-альбомы
Альбомы Gazgolder